Treinta y Tres (stad), een stad in Uruguay
Treinta y Tres (departement), een departement van Uruguay